Соревнования по фигурному катанию в парном разряде на зимних Олимпийских играх 1980 прошли 16 и 17 февраля в Лейк-Плэсиде (США) на искусственном льду на катке Олимпийской арены.

Медалисты

Результаты 

WD = спортсмены снялись с соревнований

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980